Arctocorisa är ett släkte av insekter. Arctocorisa ingår i familjen buksimmare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Buksimmare
Arctocorisa